Hans Kelderman, Nederlands roeier
 Jan Kelderman, Nederlands handelaar
 Janouk Kelderman, Nederlands zangeres en presentatrice
 Wilco Kelderman, Nederlands wielrenner
 Kelderman (restaurant) in Aalst

Zie ook 
 Keldermans (doorverwijspagina)